Khovd ou Hovd () é uma província da Mongólia. Sua capital é Hovd.

Distritos
A província de Khovd está subdividida em 17 distritos (sums):

Províncias da Mongólia